Wolfsegg :
 Wolfsegg, une commune d'Allemagne ;
 Wolfsegg am Hausruck, une commune d'Autriche.